Дубица:

Топоним

Белоруссия 

 Дубица — деревня в Брестском районе Брестской области.
 Дубица — деревня в Солигорском районе Минской области.

Хорватия 
 Дубица — ранее название села Хрватска-Дубица.

См. также 
 Козарска-Дубица
 Дубицы — деревня в Гатчинском районе Ленинградской области России.